Eissa Meer, calciatore emiratino
Ibrahim Meer, calciatore emiratino
Barend van der Meer, pittore olandese
Gerrit van der Meer, produttore televisivo statunitense
Simon van der Meer, fisico olandese
9678 van der Meer, asteroide
Saalfelden am Steinernen Meer, comune austriaco
Stadion De Meer, stadio olandese

Altri progetti